Ben Sigmund (Blenheim, 3 de Fevereiro de 1981) é um futebolista profissional neozelandês, milita no Wellington Phoenix como zagueiro.

Sigmund construi sua carreira em clubes da Nova Zelândia, com destaque para sua passagem no Auckland City e atualmente sua passagem no Wellington Phoenix, dois dos clubes principais do país.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Nova Zelândia
Futebolistas do Auckland City FC
Futebolistas do Wellington Phoenix Football Club
Jogadores da Seleção Neozelandesa de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2009
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010